La Coupe d'Uruguay de rugby à XV 2014 oppose les huit équipes uruguayennes du Championnat d'Uruguay de rugby et 4 clubs de la  répartis en 2 groupes de 6. Les 2 premiers de chaque poule se rencontrent à l'occasion de demi-finales et les autres équipes disputent des matchs de classement.

Équipes participantes 

Serie A
 Old Boys Club
 Trébol Rugby Club
 Los Cuervos Rugby
 Los Ceibos
 Club Champagnat Rugby
 Lobos Rugby

Serie B
 Old Christians Club
 Carrasco Polo Club
 Pucaru Stade Gaulois
 Montevideo Cricket Club
 Seminario
 Circulo de Tenis

Serie A

Classement 

|}

Serie B

Classement 

|}

Tournoi pour la

Tournoi pour la

Tournoi pour la

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Copa URUGUAY “Carlos Páez Vilaró” 2014

Compétition de rugby à XV en Uruguay
Rugby à XV en 2014
2014 en Uruguay